Еле́на Евге́ньевна Кравцо́ва (26 апреля 1950, Москва — 28 марта 2020, там же) — член федерального УМО (направление 37.00.00. Психологические науки), член редсовета «Национального психологического журнала». Организатор и многолетний директор Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ, организатор и научный руководитель Предуниверсария МГПУ.

Биография 
Е.Е. Кравцова (в девичестве Выгодская) родилась в Москве, в семье старшей дочери Л.С. Выготского  Г.Л. Выгодской. В 1972 году окончила факультет психологии МГУ. Еще в студенческие годы вышла замуж за своего однокурсника Г.Г. Кравцова, с которым тесно сотрудничала всю жизнь, на всех этапах профессионального пути.

После окончания МГУ Е.Е. Кравцова пришла на работу в Институт дошкольного воспитания (НИИ ДВ АПН СССР, ныне Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО). В 1981 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Зависимость психологической готовности к школьному обучению от особенностей общения ребенка со взрослым», а в 1996 докторскую, «Психологические новообразования дошкольного периода развития».

В 1993 году Е.Е. Кравцова возглавила Областную научно-внедренческую лабораторию психопедагогики образования при Администрации Московской области (ОНВЛПО), которая просуществовала более 20 лет, до 2014 года.

В 1995 году Е.Е. Кравцова создала, вместе с Г.Г. Кравцовым и группой коллег, Институт психологии РГГУ, а в 1997 стала его директором; плодотворно работала в этой должности до 2016 года. Осенью 2016 года уволилась из РГГУ во главе большой группы преподавателей из-за серьезных разногласий с тогдашним руководством университета. Этот уход имел широкий общественный резонанс.

В последние годы жизни (2017-2020) Е.Е. Кравцова работала в Институте среднего профессионального образования (ИСПО) им. К.Д. Ушинского МГПУ, одновременно являясь главным научным сотрудником Института изучения детства, семьи и воспитания РАО.

Умерла от тяжелой болезни 28 марта 2020 года. Похоронена на Токаревском кладбище (деревня Токарево Люберецкого р-на Московской области).

Административный и научный вклад 
В течение многих лет возглавляла Институт психологии им. Л. С. Выготского РГГУ, с 2002 года профессор кафедры проектирующей психологии РГГУ, была членом учёного совета, членом диссертационного совета по психологическим наукам РГГУ.

Главный научный сотрудник лаборатории психолого-педагогических основ развивающего дошкольного образования Института изучения детства, семьи и воспитания РАО. Член федерального УМО в системе высшего образования по укрупнённым группам специальностей и направлений подготовки 37.00.00 Психологические науки.

Член редсовета «Национального психологического журнала».

Библиография

Учебники и учебные пособия 
 Кравцова, Е. Е. Педагогика и психология: учебное пособие для студентов непсихологических факультетов, отделений и вузов. — : Форум, 2011. — 383 с.
 Кравцов, Г. Г. Психология и педагогика обучения дошкольников / Г. Г. Кравцов, Е. Е. Кравцова. — : Мозаика-Синтез, 2013. — 261 с.
 Кравцова, Е. Е. Психология и педагогика: краткий курс : учебное пособие. — : Проспект, 2016. — 320 с.
 Кравцов, Г. Г. Психология игры: культурно-исторический подход : учебное пособие / Г. Г. Кравцов, Е. Е. Кравцова. — : Левъ, 2017. — 344 с.
Кравцова Е.Е., Бережковская Е.Л. Экспериментальный психологический театр. Учебно-методическое пособие. М.: Фонд Выготского Л.С. – 2006. – С. 90.

Монографии, книги для педагогов и родителей 

 Кравцова Е.Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе. М.: Педагогика. - 1991. С. 152.
 Кравцова Е.Е. Разбуди в ребенке волшебника. М.: Просвещение. – 1996. – С. 160.
 Кравцова Е.Е. Воспитание волшебников. М.: Левъ. – 2019. – С. 300.

Программа «Золотой ключик» 

 Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е., Бережковская Е.Л., Кожарина Л.А. Семейно-общественный детский центр «Золотой ключик»: программа. Для Учебно-воспитательных комплексов «Детский сад - Начальная школа». М.: Издательство АПН СССР. – 1996. – С. 96.
 Кравцов Г.Г., Бережковская Е.Л., Кравцова Е.Е. Психологические основы программы начального образования «Золотой ключик». / Психологическая наука и образование. 1996. № 3. С. 56.
 Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е., Бережковская Е.Л., Ховрина Г.Б., Сугак Ж.П. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Золотой ключик». М.: Левъ. – 2019. – С. 179.

Научные статьи 

 Кравцова Е.Е. Культурно исторические основы зоны ближайшего развития. / Психологический журнал. 2001. Т. 22. № 4. С. 42-50.
 Кравцова Е.Е. Игра в проектирующей психологии (по материалам исследований кафедры). / Школа Выготского сегодня: к десятилетию Института психологии им. Л.С. Выготского. Сборник научных трудов. М.: РГГУ. - 2005. С. 214-242.
 Кравцова Е.Е. Институт психологии им. Л. С. Выготского: принципы подготовки психологов. / Школа Выготского сегодня: к десятилетию Института психологии им. Л.С. Выготского. Сборник научных трудов. М.: РГГУ. - 2005. С. 5-22.
 Кравцова Е.Е. Игра как средство самореализации и самоконструирования. / Журнал практического психолога. 2005. № 6. С. 61-65.
 Кравцова Е.Е. Культурно-историческое понимание «социализации» ее механизмов в онтогенезе. / Вестник Российского государственного гуманитарного университета. 2006. № 7. С. 23 - 41.
 Кравцова Е.Е. Кризис культурно-исторической психологии и пути его преодоления. / Вопросы психологии. 2006. № 5. С. 125-133.
 Кравцова Е.Е. Психотерапия с позиций культурно-исторического подхода. / Вестник РГГУ. Серия: Психология. Педагогика. Образование. 2008. № 3. С. 15-31.
 Кравцова Е.Е. Культурно-исторические особенности развивающей семейной педагогики. / Вестник РГГУ. Серия: Психология. Педагогика. Образование. 2010. № 17 (60). С. 201-213.
 Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Новые принципы в подготовке психологов в вузе. / Психология в ВУЗе. 2010. № 5. С. 5-28.
 Кравцова Е.Е. Психологические новообразования дошкольного возраста. / Вопросы психологии. 2012. № 6. С. 64-76.
 Кравцова Е.Е. Культурно-исторические основания трансформации натуральных психических функций в высшие психические функции. / Вестник РГГУ. Серия: Психология. Педагогика. Образование. 2012. № 15 (95). С. 87-102.
 Кравцова Е.Е. Современные исследования в культурно-исторической психологии. / Вереск. Интернациональный научный журнал. 2014. Т. 1. С. 49-70.
 Кравцова Е.Е. Развитие идей Л.С. Выготского о мышлении и речи в современной образовательной практике. // Вестник РГГУ. Серия: Психология. Педагогика. Образование. 2015. № 2 (145). С. 46-53.
 Кравцова Е.Е. Что такое игра. // Альманах Института коррекционной педагогики. 2017. № 28. С. 166-199.
 Кравцова Е.Е. Игра и произвольность. // Дошкольное воспитание. 2017. № 11. С. 12-19.
 Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психологическое содержание взаимосвязи смысла и значения в культурно-исторической теории. // Культурно-историческая психология. 2018. № 3. С. 67-73.
 Кравцова Е.Е. Роль и место психологии искусства в культурно-исторической психологии Л.С. Выготского. // Человек. Искусство. Вселенная. 2018. № 1. С. 38-45.
 Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Воображение и творчество: культурно-исторический подход. / Психолого-педагогические исследования. 2019. Т. 11. № 1. С. 1-11.
 Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Взаимосвязь обучения и развития: проблемы и перспективы. / Культурно-историческая психология. 2020. Т. 16. № 1. С. 4-12.

Семья 

 Дед – Выготский Лев Семенович (1896-1934), автор культурно-исторической теории
 Мать – Выгодская Гита Львовна (1925 – 2010), психолог, дефектолог, сотрудник Института дефектологии (ныне Институт коррекционной педагогики РАО)
 Муж – Кравцов Геннадий Григорьевич (род. 1946), доктор психологических наук, профессор
 Сын – Кравцов Лев Геннадиевич (род. 1974), кандидат психологических наук, доцент
 Сын – Кравцов Алексей Геннадиевич (род. 1975), музыкант, композитор
 Сын – Кравцов Олег Геннадиевич (род. 1983), кандидат психологических наук, доцент

Примечания

Ссылки 
 Профиль в «Психологической газете»

Педагоги России
Педагоги СССР
Психолингвисты России
Женщины-психологи